Biografies:
 Anna Malagrida (Barcelona, 1970), fotògrafa 
 Coqui Malagrida (Barcelona), periodista i escriptora en castellà. Premi "Ciutat d'Olot de novel·la" 1970 amb La Mórfida 
 Gabriel Malagrida (Menaggio, Itàlia, 1689 – Lisboa, 1761), missioner jesuïta al Brasil, mort per la Inquisició 
 Carles Malagrida i Barris, autor dEls músics de Cassà (Cassà: Ajuntament, 1986) i expresident i secretari de la "Colla Excursionista de Cassà"
 Manuel Malagrida i Fontanet (Olot, 1864 – Barcelona, 1946), empresari i promotor urbanístic
 Altres
 Casa Malagrida, edifici de Barcelona 
 CEIP Malagrida, col·legi d'Olot 
 Eixample Malagrida, barri d'Olot
 Torre Malagrida, edifici i alberg de joventut d'Olot

Referències